Список исторических графств (исключая Монмутшир (Monmouthshire), Уэльс) по площади по переписи 1891 года.

Примечания

См. также

Ссылки 
 1891 census

 

Списки:Англия